Maruim (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Maruim, een andere naam voor de Braziliaanse rivier de Imaruí
 Maruim (rivier in Bahia), een rivier in de Braziliaanse deelstaat Bahia